Sami kan syfta på:

 SAMI – en svensk upphovsrättsorganisation, se Svenska artisters och musikers intresseorganisation

Geografi
 Sami (distrikt) – ett distrikt i Gambia
 Sami (ort) – en ort i Gambia
 Dimos Sámi – en kommun i Grekland
 Sámi – en ort i kommunen

Se även
 Samer